(1893-1979), agriculteur suisse ;
  (1872-1957), botaniste ;
 André Luisier (1924-1998), entrepreneur suisse ;
 Anne-Claude Luisier (1968-), personnalité du monde des affaires ;
 Christelle Luisier (1974-), femme politique suisse ;
 Fernand Luisier (1948-), joueur de football suisse ;
 Guy Luisier (1961-), prêtre et théologien suisse.